Csehország
 Kameničná, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Szlovákia
 Keszegfalva (szlovákul Kameničná), község a Nyitrai kerület Komáromi járásában